Dolo puede referirse a:

 Dolo, concepto jurídico.
 Dolo, en la mitología griega, personificación del engaño.
 Dolo (bebida), bebida fermentada.
 Dolo (Burkina Faso), población burkinabe.
 Dolo (Côtes-d'Armor), población francesa.
 Dolo (Venecia), población italiana.